Ву́лиця Що́рса — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.



Наявні зараз

Вінницька область 
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Блажіївка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Дерев'янки
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Кожанка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Мовчани
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Станіславчик
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Чечелівка

Житомирська область 
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Закриниччя
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Липники
 Провулок 1-й Щорса — провулок у селі Оліївка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Омелівка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Соловіївка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Щербини

Закарпатська область 
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Бобовище
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Велика Копаня

Київська область 
 Вулиця Щорса — вулиця в місті Кагарлик
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Петропавлівська Борщагівка
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Синява

Кіровоградська область 
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Деріївка

Луганська область 
 Вулиця Щорса — вулиця в селищі Ниркове
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Оріхове

Миколаївська область 
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Секретарка

Одеська область 
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Вишневе

Тернопільська область 
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Конюхи
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Садки

Хмельницька область 
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Гатна
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Княгинин
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Смотрич
 Вулиця Щорса — вулиця в смт. Стара Синява

Черкаська область 
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Вільховець
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Гельмязів

Чернівецька область 
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Остриця

Чернігівська область 
 Вулиця Щорса — вулиця у Батурині.
 Вулиця Щорса — вулиця в селі Лісові Хутори

Окуповані території 
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Азовське (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Амвросіївка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Антрацит
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Бахчисарай
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Білогірськ (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Білоярівка
 Провулок Щорса — провулок у селі Благодатне
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Бойківське
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Боково-Хрустальне (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у селищі Бондаревське
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Бугаївка
 Вулиця Щорса — вулиця у селищі Валянівськ
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Василівка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Верхньошироківське
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Віліне
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Вітава
 Вулиця Щорса — вулиця у селищі Видне
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Вознесенівка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Вознесенка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Врубівський
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Георгіївка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Голубівка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Горлівка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Дебальцеве
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Джанкой
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Довжанськ
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Докучаєвськ
 Вулиця Щорса — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Жданівка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Запоріжжя (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Зелена Нива
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Землянки (також є проїзд)
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Зоря
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Зугрес
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Зуївка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Єнакієве
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Іванівка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Іванівське
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Ізварине
 Провулок Щорса — провулок у місті Іловайськ
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Кадіївка (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Кальміуське
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Кам'яне
 Вулиця Щорса — вулиця у селищі Карпати
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Керч (також є 2 провулки)
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Кіровське
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Кипуче (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Клинкине
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Колосникове
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Контарне
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Копані
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Красна Зоря
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Красне
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Княгинівка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Кріпенський
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Криничне
 Провулок Щорса — провулок у смт. Кутейникове
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Ларине
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Луганськ (також є городок Щорса)
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Макіївка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Мануйлівка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Михайлівка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Моспине
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Новий Світ
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Новоганнівка
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Олександрівське
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Первомайськ
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Передмістне
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Первомайське
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Петрівка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Петрово-Красносілля
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Петропавлівка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. П'ятипілля
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Ровеньки (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Розівка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Севастополь
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Селезнівка
 Вулиця Щорса — вулиця в Сімферополі. (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Скалисте
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Сніжне
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Соколине
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Сорокине
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Софіївка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Софіївський
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Стальне
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Старобешеве
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Старомихайлівка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Стіжківське
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Стила
 Провулок Щорса — провулок у місті Суходільськ
 Провулок Щорса — провулок у місті Харцизьк
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Хороше
 Провулок Щорса — провулок у місті Хрестівка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Хрустальний
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Успенка
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Урало-Кавказ
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Фащівка
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Феодосія (також є провулок)
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Чистякове
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Чорноморське
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Чорнухине
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Шахтарськ
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Шахтарське
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Шахтне
 Провулок Щорса — провулок у селі Шевченко
 Вулиця Щорса — вулиця у селі Широке
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Ялта
 Вулиця Щорса — вулиця у смт. Ясенівський
 Вулиця Щорса — вулиця у місті Ясинувата
 Вулиця Щорса — вулиця у селищі Ясне

Колишні назви

Вінницька область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Максима Залізняка у Барі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Марії Заньковецької у Бершаді.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Костя Широцького у Вінниці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Майдану у Вороновиці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Гайдамацької вулиці у Гайсині.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Карпенка у Гнівані.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у Жмеринці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Ґонти у Іллінцях.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Анатолія Обухова у Калинівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Козятині.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Лесі Українки у Ладижині.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Соборності у Липовці.
Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Симона Петлюри у Могилеві-Подільському.
 Вулиця Щорса — колишня назва Залізничної вулиці у Немирові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Козацької вулиці у Оратові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Шкільної вулиці у Піщанці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Володимирської вулиці у Погребищі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Енергетиків у Теплику.
 Вулиця Щорса — колишня назва Джерельної вулиці у Тульчині.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Леонтовича у Турбові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Гарнізонної вулиці у Хмільнику.
 Вулиця Щорса — колишня назва Затишної вулиці у Ямполі.

Волинська область  
 Вулиця Щорса — колишня назва Дружньої вулиці у Камні-Каширському.
 Вулиця Щорса — колишня назва Холмської вулиці у Ківерцях.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Крут у Любомлі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Олександра Богачука в Луцьку.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Володимира Великого у Маневичах.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Крут у Нововолинську.

Дніпропетровська область  
 Вулиця Щорса — колишня назва Медової вулиці у Апостоловому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Затишної вулиці у Божедарівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Святовознесенської вулиці у Васильківці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Нестора Махна у Верхівцевому.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Владики Сапеляка у Верхньодніпровську.
 У Дніпрі:
 Вулиця Щорса — колишня назва Костомарівської вулиці у Центральному районі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Данила Будницького у Новокодацькому районі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Данила Нечая у Жовтих Водах.
 Вулиця Щорса — колишня назва Західної вулиці у Залізничному.
 Вулиця Щорса — колишня назва Березневої вулиці у Кам'янському.
 Вулиця Щорса — колишня назва Каштанової вулиці у Кривому Розі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Мар'ївської вулиці у Магдалинівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Кедрової вулиці у Марганці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Межової вулиці у Нікополі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Віктора Мельникова у Новомосковську.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Павла Тичини у Павлограді.
 Вулиця Щорса — колишня назва Щасливої вулиці у Петропавлівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Стуса у Підгородному.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Сірка у Синельниковому.

Донецька область 
 Вулиця Щорса — колишня назва Каштанової вулиці в Авдіївці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Гліба Слободіна у Бахмуті.
 Вулиця Щорса — колишня назва Затишної вулиці у Білицькому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Волошкової вулиці у Гірнику.
 Вулиця Щорса — колишня назва Слов'янської вулиці у Добропіллі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Кожедуба у Дружківці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Квіткової вулиці у Зарічному.
 Вулиця Щорса — колишня назва Преображенської вулиці у Костянтинівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Сервантеса у Краматорську.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Олеся Гончара у Красногорівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Чумацької вулиці у Кураховому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Абрикосової вулиці у Лиману.
 Вулиця Щорса — колишня назва Журавельної вулиці у Маріуполі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Благодатної вулиці у Мар'їнці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Європейської вулиці у Миколаївці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Березової вулиці у Мирнограді.
 Вулиця Щорса — колишня назва Покровської вулиці у Новогродівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Сонячної вулиці у Покровську.
 Вулиця Щорса — колишня назва Польової вулиці у Родинському.
 Вулиця Щорса — колишня назва Сонячної вулиці у Селидовому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Щедрої вулиці у Соледарі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Праці у Торецьку.

Житомирська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва Благовіщенської вулиці у Андрушівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Остапа Вишні у Баранівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Всеволода Нестайка у Бердичеві.
 Вулиця Щорса — колишня назва Лівобережної вулиці у Брусилові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Каштанової вулиці у Гришківцях.
 Вулиця Щорса — колишня назва Козацької вулиці у Ємільчиному.
 Вулиця Щорса — колишня назва Покровської вулиці у Житомирі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Симона Петлюри у Коростені.
 Вулиця Щорса — колишня назва Зарічної вулиці у Коростишеві.
 Вулиця Щорса — колишня назва Меблевої вулиці у Малині.
 Вулиця Щорса — колишня назва Медової вулиці у Новограді-Волинському.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв України у Нової Борової.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Овручі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Січових Стрільців у Олевську.
 Вулиця Щорса — колишня назва Каштанової вулиці у Попільні.
 Вулиця Щорса — колишня назва Плетенецької вулиці у Радомишлі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Калинової вулиці у Романові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Юліана Мовчана у Черняхові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Любарської вулиці у Чуднові.

Закарпатська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ковача у Виноградові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Віктора Маркуся у Міжгір'я.
 Вулиця Щорса — колишня назва Гірської вулиці у Рахові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Нефелейч у Чопі.

Запорізька область  
 Вулиця Щорса — колишня назва Вітрильної вулиці у Бердянську.
 Вулиця Щорса — колишня назва Зоряної вулиці у Більмаці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Зоряної вулиці у Василівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Таврійської вулиці у Веселому.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Миколи Киценка в Запоріжжі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Малинової вулиці у Мелітополі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Затишної вулиці у Пологах.
 Вулиця Щорса — колишня назва Чарівної вулиці у Приазовському.
 Вулиця Щорса — колишня назва Залізничної вулиці у Токмаці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Слов'янської вулиці у Чернігівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Широкої вулиці у Якимівці.

Київська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Богуна у Баришівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Білої Церкві.
 Вулиця Щорса — колишня назва Журавлиної вулиці у Богуславі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Крашенівка у Борисполі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Житньої вулиці у Бородянці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Боярці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Академіка Амосова у Броварах.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Миколи Носова у Бучі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у Вишневому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Морянської вулиці у Згурівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Автомобілістів у Іванкові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Личака у Ірпіні.
 Вулиця Щорса — колишня назва Калинової вулиці у Калинівці Васильківського району.
 У Києві:
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Вадима Модзалевського у Деснянському районі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі у 1961—2015 роках.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Сірка у Макарові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Козацької вулиці у Миронівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Небесної Сотні у Переяславі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Панорамної вулиці у Ржищеві.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Рокитному.
 Вулиця Щорса — колишня назва Слобідської вулиці у Сквирі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Покровської вулиці у Ставищі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Виговського у Таращі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Кленової вулиці у Тетієві.
 Вулиця Щорса — колишня назва Квітневої вулиці в Узині.
 Вулиця Щорса — колишня назва Підгірної вулиці у Фастові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у Яготині.

Кіровоградська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Довженка у Благовіщенському.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Теліги у Голованівську.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ольгерда Бочковського у Долинської.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці В'ячеслава Шкоди у Знам'янці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Лугової вулиці у Компаніївці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ганни Дмитрян у Кропивницькому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Матусівської вулиці у Малої Висці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Карпенка-Карого у Новомиргороді.
 Вулиця Щорса — колишня назва Вільнокозацької вулиці у Новоукраїнці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Південної вулиці у Олександрівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Ярочинської вулиці у Олександрії.
 Вулиця Щорса — колишня назва Вересневої вулиці у Петровому.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Помічної.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Павла Бута у Світловодську.

Луганська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Дуброва у Золотому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Айдарської вулиці у Лисичанську.
 Вулиця Щорса — колишня назва Вишневої вулиці у Новопскові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Тихої вулиці у Станиці Луганської.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Буткова у Старобільську.
 Вулиця Щорса — колишня назва Вишневої вулиці у Троїцькому.

Миколаївська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Олександра Закерничного у Арбузинці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Гідності у Баштанці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Медової вулиці у Березнегуватому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Михайлівської вулиці у Вознесенську.
 Вулиця Щорса — колишня назва Весняної вулиці у Єланці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Водопровідної вулиці у Казанці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Покровської вулиці у Костянтинівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Якова Бутовича в Миколаєві.
 Вулиця Щорса — колишня назва Весняної вулиці у Нової Одесі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Єврейської вулиці у Первомайську.
 Вулиця Щорса — колишня назва Бузкової вулиці у Снігурівці.

Одеська область  
 Вулиця Щорса — колишня назва Аккерманської вулиці у Арцизі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Прибалтійська у місті Балта
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького у Березівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Дунайської вулиці у Білгороді-Дністровському.
 Вулиця Щорса — колишня назва Зоряної вулиці у Біляївці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Лиманської вулиці у Вилковому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Дунайської вулиці у Ізмаїлі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Франца Карпінського у Кодимі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв України у Любашівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Зоряної вулиці у Овідіополі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Святослава Ріхтера в Одесі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Озерної вулиці у Окнах.
 Вулиця Щорса — колишня назва Вербної вулиці у Олександрівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Козацької вулиці у Подільську.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Гаріна-Михайлівського у Рені.
 Вулиця Щорса — колишня назва Польової вулиці у Роздільній.

Полтавська область  
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Миру у Великої Багачці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Пагорбної у місті Гадяч.
 Вулиця Щорса — колишня назва Української вулиці у Глобиному.
 Вулиця Щорса — колишня назва Козацької вулиці у Градизьку.
 Вулиця Щорса — колишня назва Весняної вулиці у Гребінці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Липової вулиці у Диканьці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Беївської вулиці у Зінькові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Танкістів у Карлівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Олеся Гончара у Кобеляках.
 Вулиця Щорса — колишня назва Спаської вулиці у Котельві.
 Вулиця Щорса — колишня назва Європейської вулиці в Кременчуці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Зоряної вулиці у Лохвиці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Володимира Леонтовича у Лубнах.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Машівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Земської вулиці у Пирятині.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Василя Барки у Полтаві.
 Вулиця Щорса — колишня назва Новоселівської вулиці у Решетилівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Добівської вулиці у Семенівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Мальовничої вулиці у Хоролі.

Рівненська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва Студентської вулиці у Костополі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Злуки у Млинові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Покровської вулиці у Острозі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Військової вулиці у Сарнах.

Сумська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Новоселівка у Білопіллі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Шкільної вулиці у Великої Писарівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Поліської вулиці у Вороніжі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Дорошенка у Глухові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Тихої вулиці у Дружбі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Щасливої вулиці у Конотопі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Мала Гончарівка у Кролевці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Монастирської вулиці у Путивлі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Терновецької вулиці у Ромнах.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Щастя у Свесі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Нижньолепехівської вулиці у Сумах.
 Вулиця Щорса — колишня назва Виноградної вулиці у Тростянці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Шкільної вулиці у Ямполі.

Тернопільська область  
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Петлюри у Кременці.

Харківська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Андріївці Балаклійського району.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Юшкова у Бабаях.
 Вулиця Щорса — колишня назва Запорізької вулиці у Барвінковому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Слобожанської вулиці у Березівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Вусівської вулиці у Валках.
 Вулиця Щорса — колишня назва Джерельної вулиці у Високому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Степової вулиці у Вовчанську.
 Вулиця Щорса — колишня назва Молодіжної вулиці у Дергачах.
 Вулиця Щорса — колишня назва Слобідської вулиці у Зідьках.
 Вулиця Щорса — колишня назва Мистецької вулиці у Змієві.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Визволителів у Золочеві.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Володимира Мономаха у Ізюмі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Сенівської вулиці у Ков'ягах.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Миру у Коротичі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Виноградної вулиці у Куп'янську-Вузловому.
 Вулиця Щорса — колишня назва Катеринівської вулиці у Лозової.
 Вулиця Щорса — колишня назва Магістральної вулиці у Люботині.
 Вулиця Щорса — колишня назва Піщаної вулиці у Малої Данилівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Вишетравської у Мерефі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Колодія у Пересічному.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Дружби у Південному.
 Вулиця Щорса — колишня назва Молодіжної вулиці у Приколотному.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ветеранів у Сахновщині.
 Вулиця Щорса — колишня назва Каштанової вулиці у Солоницівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Тихої вулиці в Утківці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Марка Бернеса у Харкові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв-Чорнобильців у Чугуєві.

Херсонська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Олеся Гончара у Антонівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Василя Тютюнника у Бериславі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Народної вулиці у Великої Олександрівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького у Високопіллі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Світлої вулиці у Генічеську.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Олеся Гончара у Зеленівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Мельничної вулиці у Каланчаці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Чумацької вулиці у Каховці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Соборної вулиці у Нової Каховці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Степової вулиці у Новоолексіївці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Виговського у Херсоні.
 Вулиця Щорса — колишня назва Сонячної вулиці у Чаплинці.

Хмельницька область 
 Вулиця Щорса — колишня назва Зеленої вулиці у Городку.
 Вулиця Щорса — колишня назва Козацької вулиці у Грицеві.
 Вулиця Щорса — колишня назва Широкої вулиці у Дунаївцях.
 Вулиця Щорса — колишня назва Старозамкової вулиці у Ізяславі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Перемоги у Красилові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Майдану у Полонному.
 Вулиця Щорса — колишня назва Київської вулиці у Старокостянтинові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Свободи у Теофіполі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Спортивної вулиці у Хмельницькому.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Дружби у Чемерівцях.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у Шепетівці.

Черкаська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва Виноградної вулиці у Ватутіному.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Покасева у Городищі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Соборної вулиці у Драбові.
 Вулиця Щорса — колишня назва Лікарняної вулиці у Жашкові.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Михайла Пономаренка у Золотоноші.
 Вулиця Щорса — колишня назва Гайдамацької вулиці у Ірдині.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Богуна у Кам'янці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Олега Коваля у Лисянці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Леонтовича у Маньківці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Житомирської вулиці у Смілі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Богуна у Тальному.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Калнишевського в Умані.
 Вулиця Щорса — колишня назва Української вулиці у Христинівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Михайла Максимовича у Черкасах.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Виговського у Чигирині.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Олександра Кунця у Шполі.

Чернівецька область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у Новоселиці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Майдану у Сокирянах.

Чернігівська область 
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Визволителів у Бахмачі.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Героїв Крут у Бобровиці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Василівської вулиці у Борзні.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Скоропадських у Ічні.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Юрія Левітанського у Козельці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Ігоря Шкляра у Коропі.
 Вулиця Щорса — колишня назва Земської вулиці у Корюківці.
 Вулиця Щорса — колишня назва Калинової вулиці у Мені.
 Вулиця Щорса — колишня назва Воздвиженської вулиці у Ніжині.
 Вулиця Щорса — колишня назва Успенської вулиці у Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Щорса — колишня назва Житньої вулиці у Прилуках.
 Вулиця Щорса — колишня назва Калинової вулиці у Семенівці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Миру у Сновську.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Якова Скидана у Сосниці.
 Вулиця Щорса — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Чернігові.

Вулиця Щорса — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Щорса — вулиця в Іваново.
 Вулиця Щорса — вулиця в Краснодарі.
 Вулиця Щорса — вулиця в Красноярську.
 Вулиця Щорса — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Щорса — вулиця в Москві.
 Вулиця Щорса — вулиця в Новосибірську.
 Вулиця Щорса — вулиця в Орлі.
 Вулиця Щорса — вулиця в Самарі.
 Вулиця Щорса — вулиця в Тулі.
 Вулиця Щорса — вулиця в Уфі.

Вулиця Щорса — вулиця в Мінську.

Вулиця Щорса — вулиця в Атаках.

Вулиця Щорса — вулиця в Алмати.
 Вулиця Щорса — вулиця в Астані.

Див. також 
 Провулок Щорса

Примітки

Джерела 

Вулиці, названі на честь людей